Мика има више значења:

 Мика
 Мика (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Мика (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Мика (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Мика (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Мика (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији